El Dorado Apartments bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 El Dorado Apartments (Arkansas), NRHP-Nr. 83003549
 El Dorado Apartments (Wisconsin), NRHP-Nr. 91001979